Толь:
 Толь — кровельный и гидроизоляционный материал.

Фамилия 
Толь (Толль) — фамилия.

Топоним 
 Толь — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни.

См. также 
 Толь (дворянский род)
 Толли